Гай Кальвизий Сабин ():

 Гай Кальвизий Сабин — консул в 39 году до н. э.
 Гай Кальвизий Сабин — консул в 4 году до н. э.
 Гай Кальвизий Сабин — консул в 26 году